Robbie Russell, né le  à Accra au Ghana, est un footballeur américain d'origine ghanéenne actif de 2001 à 2013 au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur

Palmarès

En club 
 Avec Rosenborg :
 Champion de Norvège en 2004

 Avec le Real Salt Lake :
 Vainqueur de la MLS Cup en 2009
 Champion de la Conférence Est de la Major League Soccer en 2009

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur américain de soccer
Footballeur ghanéen
Joueur du Breiðablik Kópavogur
Joueur du Rosenborg BK
Joueur du Real Salt Lake
Joueur du D.C. United
Étudiant de l'université Duke
Naissance en juillet 1979
Naissance à Accra
Joueur du Viborg FF
Joueur du Sogndal Fotball